O Campeonato Mineiro de Rugby Segunda Divisão 2012 foi a primeira edição da competição promovida pela Federação Mineira de Rugby.

Equipes participantes

Forma de disputa 
O Campeonato será disputado em jogos de ida e volta ou turno único, com pontos corridos.
Será declarado Campeão da Segunda Divisão o clube que obtiver maior pontuação.
O Campeão da 2ª Divisão deverá realizar partida única com a última equipe da 1ª Divisão, definindo quem estará na 1ª Divisão de 2013.

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão 

O Campeão da 2ª Divisão deverá realizar partida única com a última equipe da 1ª Divisão, definindo quem estará na 1ª Divisão de 2013.

Ver o Repescagem

Ver também 
 Federação Mineira de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby de 2012

Ligações externas
 Página oficial da Federação Mineira de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby
 Campo Belo Rugby Página oficial

2012
Rugby de 2012 no Brasil
2012 em Minas Gerais